Az És most merre? a következőkre utalhat:

 És most merre? (Witch Way Now?): a Bűbájos boszorkák egy epizódjának a címe
 És most merre? (Et maintenant, on va où ?): Nadine Labaki libanoni rendezőnő 2011-es filmjének címe.